Il doppio del torneo di tennis Camparini Gioielli Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Xin-Yuan Yu e Zeng Shaoxuan che hanno battuto in finale Mariano Hood e Leonardo Mayer 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Juan Pablo Brzezicki /  Horacio Zeballos (semifinali)
 Alessandro Motti /  Nicolas Tourte (semifinali)

 Xin-Yuan Yu /  Zeng Shaoxuan (Campioni)
 Máximo González /  Diego Junqueira (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Camparini Gioielli Cup 2008